Kostelů zasvěcených svatému Havlovi je více:

 Kostel svatého Havla (Bílý Kostelec)
 Kostel svatého Havla (Brloh) – ve vsi Brloh
 Kostel svatého Havla (Čečelice)
 Kostel svatého Havla (Habartice) – zbořen kolem roku 1959
 Kostel svatého Havla (Hošťalovice)
 Kostel svatého Havla (Hrobčice)
 Kostel svatého Havla (Chlumec) – v obci Chlumec
 Kostel svatého Havla (Chocnějovice)
 Kostel svatého Havla (Chotýšany)
 Kostel svatého Havla (Kuřívody)
 Kostel svatého Havla (Liběchov)
 Kostel svatého Havla (Mladá Boleslav)
 Kostel svatého Havla (Myšenec)
 Kostel svatého Havla (Neveklov)
 Kostel svatého Havla (Nižná)
 Kostel svatého Havla (Osvětimany)
 Kostel svatého Havla (Otryby)
 Kostel svatého Havla (Počedělice)
 Kostel svatého Havla (Podveky)
 Kostel svatého Havla (Poříčí nad Sázavou)
 Kostel svatého Havla (Praha) na Starém Městě
 Kostel svatého Havla (Račiněves)
 Kostel svatého Havla (Radouň)
 Kostel svatého Havla (Rasochy)
 Kostel svatého Havla (Ratměřice)
 Kostel svatého Havla (Rožďalovice)
 Kostel svatého Havla (Rožná)
 Kostel svatého Havla (Rychnov nad Kněžnou)
 Kostel svatého Havla (Skalsko)
 Kostel svatého Havla (Skvrňov)
 Kostel svatého Havla (Střezimíř)
 Kostel svatého Havla (Sulkovec)
 Kostel svatého Havla (Šebířov)
 Kostel svatého Havla (Štolmíř)
 Kostel svatého Havla (Teplýšovice)
 Kostel svatého Havla (Tuhaň)
 Kostel svatého Havla (Tuchlovice)
 Kostel svatého Havla (Turany)
 Kostel svatého Havla (Úhošťany)
 Kostel svatého Havla (Úštěk)
 Kostel svatého Havla (Vrbatův Kostelec)
 Kostel svatého Havla (Vrbice) – v obci Vrbice
 Kostel svatého Havla (Vykáň)
 Kostel svatého Havla (Zbraslav) v Praze
a další…

Externí odkazy